Christian von Byla ist der Name folgender Personen:
* Christian Friedrich von Byla (1704–1775), preußischer Oberforstmeister und Rittergutsbesitzer
 Christian Karl von Byla (1857–1933), deutscher Politiker